Fultonia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av T. Scott 1902. Fultonia ingår i familjen Argestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Fultonia